Trypanosoma multiforme Kinghorn i inni, 1913 – nazwa używana jako synonim Trypanosoma brucei
 Trypanosoma multiforme Kinghorn i inni, 1913 – nazwa używana jako synonim Trypanosoma congolense

Przypisy

Bibliografia